NGC je tričrkovna kratica in lahko pomeni:

 National Geographic Channel - mednarodni dokumentarni televizijski program.
 Novi splošni katalog (angleško New General Catalogue) - astronomski katalog.
 Nintendo GameCube (japonsko ゲームキューブ) - video igralna konzola.
 Northrop Grumman Corporation - letalski in obrambni konglomerat.